Lac Juillet et Lac-Juillet peuvent faire référence à plusieurs toponyme du Québec au Canada :
 Lac Juillet, un lac de la MRC du Domaine-du-Roy dans la région de Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
 Lac Juillet, un lac de Lac-Juillet, dans la MRC de Caniapiscau dans la région de Côte-Nord ;
 Lac-Juillet, un territoire non organisé faisant partie de la MRC de Caniapiscau, elle-même comprise dans la Côte-Nord

Voir aussi